Годобери — название населённых пунктов в России:
 Годобери — село в Ботлихском районе Дагестана.
 Годобери — село в Гунибском районе Дагестана.